In het algemeen: de benaming voor een grote gord. Meer specifiek de naam van verschillende plaatsen in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne:

 Gorodisjtsje (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Gorodisjtsje (Krasnojarsk) - dorp in de Russische kraj Krasnojarsk
 Gorodisjtsje (district Dmitrijevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorodisjtsje (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorodisjtsje (district Ponyrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorodisjtsje (selsovjet Kozinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorodisjtsje (selsovjet Nikolnikovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorodisjtsje (district Sovetski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorodisjtsje (Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Gorodisjtsje (Orenburg) - dorp in de Russische oblast Orenburg
 Gorodisjtsje (Penza) - stad in de Russische oblast Penza
 Gorodisjtsje (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Gorodisjtsje (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Gorodisjtsje (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Gorodisjtsje (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela
 Gorodisjtsje (Tomsk) - dorp in de Russische oblast Tomsk
 Gorodisjtsje (Tsjeljabinsk) - dorp in de Russische oblast Tsjeljabinsk
 Gorodisjtsje (district Demidovski) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Gorodisjtsje (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir
 Gorodisjtsje (Wolgograd) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Wolgograd
 Gorodisjtsje (district Bajkalovski) - dorp in de Russische oblast Sverdlovsk